Абидос:

 Абидос — древний город в Египте.
 Абидос — древнегреческий город.
 Абидос — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи.